Закон о детях может означать:

Художественные произведения 
 «Закон о детях» — роман британского писателя Иэна Макьюэна.
 «Закон о детях» — американский фильм режиссёра Ричарда Эйра, экранизация романа Иэна Макьюэна.

Законодательные акты 
См. список в английском разделе.